Фугаму () — город в центральной части Габона, на территории провинции Нгуни. Административный центр департамента Цамба-Магоци.

География 
Город расположен на западном берегу реки Нгуни (англ., приток Огове). Абсолютная высота — 623 метра над уровнем моря. К востоку от Фугаму расположены национальный парк Вака (англ.) и горный массив Шайю.

Население 
По данным на 2013 год численность населения составляет 8002 человека.

Динамика численности населения города по годам:

Транспорт 
Через Фугаму проходит автомобильная дорога N1, соединяющая города Ламбарене и Муила.

Примечания 

Города Габона